Le Masters Grand Prix 1983 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les douze meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les six meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
(A venir)

Simple

Double 

 

1983
Compétition de tennis à New York
Tennis masculin en 1984
Tennis aux États-Unis en 1984
Tennis en janvier 1984